Svjetsko prvenstvo u rukometu na pijesku 2014. održano je u Recifeu u Brazilu od 22. do 27. srpnja. Na njemu je Brazil osvojio svoj treći uzastopni, a ukupno četvrti naslov.

Turnir

Skupina A

Skupina B

Drugi krug

Izbacivanje 

2014
Međunarodna športska natjecanja u Brazilu